Pram kan syfta på:

 Pram i Österrike
 Pram (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 PRAM – en datorminnestyp
 Christen Pram (1756–1821), norskfödd dansk författare